William Sinclair kan syfta på bland andra:

* William Sinclair, 1:e earl av Caithness (1410–1484), skotsk ädling
 William Sinclair, 2:e earl av Caithness (1459–1513), skotsk ädling
 William Sinclair, 10:e earl av Caithness (1727–1779), skotsk ädling
 William Sinclair (1655–1715), svensk friherre och generalmajor